Krakau (Kraków), stad in Polen
Krakau (district), district waar de stad in ligt
hertogdom Krakau, uit de middeleeuwen (-ca. 1288)
Republiek Krakau, stadstaat
Groothertogdom Krakau, rijksdeel van de Habsburgse monarchie

Andere betekenissen:
Krakau (Ragösen), stadsdeel van Ragösen in Saksen-Anhalt
Krakau (Milzau), stadsdeel van Milzau in Saksen-Anhalt
Kasteel Krakau, voormalig kasteel in Krefeld in Noordrijn-Westfalen
Cracau, t/m de 19e eeuw gespeld: Krakau, stadsdeel van Krefeld in Noordrijn-Westfalen, vernoemd naar het voormalige kasteel aldaar
Krakau (Saksen), voormalig dorp in Saksen
Krakautal, dal in Oostenrijk
Krakov (plaats) (Duits: Krakau), een plaats in Tsjechië

Zie ook
Krakow (doorverwijspagina)